Schwarzbach – comune tedesco del Brandeburgo
 Schwarzbach – comune tedesco della Turingia
 Schwarzbach – frazione di Elterlein, comune tedesco della Sassonia
 Schwarzbach – fiume francese nel dipartimento della Mosella e del Basso Reno
 Schwarzbach, oggi Černá v Pošumaví – comune ceco della Boemia Meridionale

Pagine correlate 
 Schwarzenbach